Fat o destí, força impersonal, sovint divinitzada, que, a l'antiguitat, expressava la ineluctabilitat del futur, sia còsmic o, més sovint, històric o personal.
 Gastronomia: un menjar és fat o fada quan té poca o insuficient sal
 Humanisme: una persona és fada o fat quan és insulsa o insuls 
 Informàtica: és una taula de disponibilitat de sectors en medi d'emmagatzematge de dades, vol dir File allocation table FAT o FAT32